Amerikai Egyesült Államok
Daggett (Indiana)
Daggett (Kalifornia)
Daggett (Michigan)
Daggett Township, Michigan
Daggett (Pennsylvania)
Daggett megye, Utah
Daggett Brook Township, Minnesota